Künsch ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Rudolf Künsch (* 1951), Schweizer Mathematiker

Siehe auch:
 Johann Kunsch von Breitenwald (1620–1681), deutscher reformierter Theologe